Die Liste der Bundesligaspieler von Hertha BSC gibt eine Übersicht über alle Spieler von Hertha BSC in der 1. Bundesliga (Fett= aktive Spieler),(Stand: Saisonende 2022).

Unterbrechungen durch Vereinswechsel oder Ausleihe sind nicht mitberücksichtigt. Die Angaben sind auf das jeweilige Jahr beschränkt.

Literatur 
 Michael Jahn: Nur nach Hause geh'n wir nicht. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2006, ISBN 3-89533-535-5.
 Tragmann, Voß: Das Hertha Kompendium. Verlag Harald Voß, Berlin 2017, ISBN 3-935759-27-4.

Weblinks 
 Einsatzdaten auf fussballdaten.de

!
Berlin Hertha Bsc
Fussballspieler Berlin Hertha Bsc